Остравице могу бити:

 Остравице (река), река у Чешкој Републици
 Остравице (Фридек-Мистек), насеље у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република